Die diplomatische internationale Anerkennung des Südsudan erfolgte zum Teil schon vor der offiziellen Unabhängigkeitserklärung am 9. Juli 2011. Sie bedeutet die Anerkennung des ersten Staates Afrikas, dessen Grenzen nicht das Ergebnis kolonialer Grenzziehung sind, sondern Ergebnis zweier jahrzehntelanger Bürgerkriege. Damit verlässt diese Staatsgründung einen bis dahin gültigen Konsens nahezu aller Regierungen Afrikas. Die folgende Tabelle listet den Zeitpunkt der Anerkennung des neuen Staates durch andere Staaten in den ersten Tagen der Unabhängigkeit des Südsudan auf.

Anerkennung durch Mitgliedstaaten der UN

Anerkennung durch Nicht-Mitgliedstaaten der UN

Weblinks

Einzelnachweise 

Diplomatie
Sudsudan
Internationale Politik
Sudsudan Anerkennung Unabhangigkeit
Außenpolitik (Südsudan)
!

en:Chronology of diplomatic recognitions and relations of South Sudan